Bonnart ist der Name von

 Henri Bonnart (Henry Bonnart; Henri Bonart; Henry Bonnard; 1642–1711), französischer Maler und Kupferstecher
 Laurent Bonnart (* 1979), französischer Fußballspieler

Siehe auch
 Bonard